Thure Alfred Malmström, född 18 augusti 1821 i Ronneby, död 24 mars 1888 i Vissefjärda, var en svensk godsägare och politiker. 

Malmström var ledamot av riksdagens första kammare 1884–1886, invald i Kalmar läns södra valkrets.

Referenser

Födda 1821
Ledamöter av Sveriges riksdags första kammare
Avlidna 1888
Män
Personer från Ronneby